Seznam armad z zaporedno številko 52.

Seznam 
 52. armada (Japonski imperij)
 52. armada (ZSSR)

Glej tudi